The Troubles - como ficaram conhecidos os conflitos pelo estatuto político da Irlanda do Norte durante a segunda metade do século XX

Música
Trouble (banda) - de doom metal
Trouble (álbum de Trouble) - álbum homônimo da banda acima
Trouble (álbum de Akon)
Trouble (álbum de Whitesnake)
"Trouble" (canção de Coldplay) - do álbum Parachutes
"Trouble" (canção de Pink) - do álbum Try This
"Trouble" (canção de Leona Lewis), música de 2012 do álbum Glassheart.
"Trouble", canção de Cage the Elephant do álbum Tell Me I'm Pretty

Desambiguação